Niitaka steht für:

 japanischer Name des Yushan (Berg), höchster Berg der Republik China auf Taiwan
 Niitaka (Schiff, 1902), japanischer Geschützter Kreuzer, Typschiff der Niitaka-Klasse